Полный список локомотивов, эксплуатируемых или выведенных из эксплуатации Австрийских федеральных железных дорог (ÖBB)

Паровозы

Электровозы

Тепловозы

Ссылки 
 Das Digitale Eisenbahn Fotoarchiv DEF
 The Railfaneurope.net Picture Gallery
 Bahnbilder.de

Железнодорожный транспорт Австрии